Александр Ратников:
 Ратников, Александр Анатольевич (род. 1979) — российский актёр.
 Ратников, Александр Николаевич (род. 1951) — советский и российский учёный, доктор сельскохозяйственных наук.